Il doppio del BH Telecom Indoors 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Jamie Delgado e Jonathan Marray erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Delgado ha fatto coppia con Ken Skupski, mentre Marray con Dustin Brown.

Questi hanno battuto in finale 7–6(7–2), 2–6, [11–9] Michal Mertiňák e Igor Zelenay.

Teste di serie

  Dustin Brown /  Jonathan Marray (campioni)
  Michal Mertiňák /  Igor Zelenay (finali)

  Jamie Delgado /  Ken Skupski (quarti di finale)
  Johan Brunström /  Lovro Zovko (semifinali)

Tabellone

Note 
 

BH Telecom Indoors 2012